Família Guggenheim, família nord-americana coneguda pel fet que molts dels seus membres han creat fundacions amb motivacions artístiques o d'utilitat social 
 Fundació Solomon R. Guggenheim, fundació artística creada per Solomon Guggenheim el 1937 
 Museu Guggenheim (Bilbao), museu d'art contemporani en aquesta ciutat basca
 Museu Guggenheim (Nova York), fundat el 1937 a l'Upper East Side de Nova York 
 Museu Guggenheim (Venècia) o col·lecció de Peggy Guggenheim, museu italià d'art europeu 
 Museu Guggenheim Hermitage de Vílnius, proposta de museu d'art per a la ciutat de Vílnius, capital de Lituània
 Peggy Guggenheim (1898, Nova York - 1979, Pàdua), filla de Benjamin Guggenheim adinerat home